Sol del Paraguay puede referirse a:

 Sol del Paraguay una empresa de buses del grupo Crucero del Norte que une ciudades del Cono Sur.
 Sol del Paraguay Líneas Aéreas antigua aerolínea que unía Ciudad del Este en Paraguay con Buenos Aires en Argentina.